Håkan Sjögren kan syfta på bland andra:

* Håkan Sjögren (domprost) (1727–1815), klassisk filolog och kyrkoman
 Håkan Sjögren (professor) (1870–1934), klassisk filolog och professor
 Håkan Sjögren (ljudtekniker)  (född 1939), ljudtekniker med inriktning på körsång